Općine u Srbiji:
 Crveni Krst (općina, Niš), općina u Gradu Niš
 Crveni Krst (općina, Beograd), općina u Gradu Beogradu

Ostalo:
 Crveni Krst (koncentracijski logor), bivši koncentracijski logor u Nišu
 srpski naziv za Crveni križ